Premsela steht für:
 Benno Premsela, Designer und Innenarchitekt
 Bernard Premsela, Sexualwissenschaftler
 Martin Jacob Premsela, Schriftsteller
 Premsela (Nederlands Instituut voor design en mode)